Шетланд () — одномандатный избирательный округ в Шотландский парламент.

Границы 

Избирательный округ покрывает собой территорию области Шетландские острова. Входит в многомандатный избирательный регион Хайлендс-энд-Айлендс.

История 

На выборах в Шотландский парламент в 1999, 2003, 2007 и 2011 году победу одерживал шотландский либеральный демократ .

C 2008 по 2011 год Тэвиш Скотт был председателем Шотландской либерал-демократической партии.

В референдуме об изменении избирательной системы в Великобритании в 2011 году приняло участие более девяти тысяч жителей Шетландских островов.

Примечания 

Политика Шотландии
Шетландские острова